Sonya Herfmann es un personatge principal de la sèrie de terror Scream Queens estrenada el 22 de setembre del any 2015 i emesa per la cadena televisiva Fox. El personatge es interpretat per la cantant i actriu Ariana Grande i va ser creat pel guionista Ryan Murphy. El personatge fa la seva primera aparició en el capítol 1 de la primera temporada, i l'ultima en el setè.

Biografia 
Sonya Herfmann millor coneguda com a Chanel #2 es una ex estudiant de la Wallace University i ex membre de la fraternitat Kappa Kappa Tau. Va néixer a Los Angeles, Califòrnia on viuen els seus pares el senyor i la senyora Herfmann.

Durant la seva estància a KKT va ser una de les secuaces de la Chanel Oberlin presidenta de la fraternitat junt amb les altres Channels (nom posat per la Chanel Oberlin).

Personalitat 
La Sonya Herfmann, millor coneguda com a Chanel #2 es una noia poc atrevida i timida, sap mantenir molt lá calma quan es presenten problemes o situacions de risc, tot hi que es molt conscient del perill i de les conseqüències que pot tenir. La pròpia actriu que l'Interpreta la descriu com una noia dura i malvada i creu que es la que te més sentit del perill, també diu que es una amiga lleial i una persona digne de confiança tot hi ser la mes tímida i inofensiva i la menys atrevida de totes les chanels.

Dades del Personatge 
Nom: Sonya Herfmann

Edat: 19-20 anys 

Gènere: Femení 

Lloc de naixement: Los Angeles, Califòrnia 

Alçada: 1,53 m

Estat: morta (assassinada)

Ocupacions: Estudiant de la Wallace University (anteriorment), Membre Kappa Kappa Tau (anteriorment)

Sobrenoms: Chanel #2

Familia: Señor Herfmann (pare) Señora Herfmann (mare)

Relacions: Chad Radwell (ex-novio)

Amics: Chanel #1, Chanel #4 (anteriorment), Chanel #3, Chanel #5

Primera aparició: pilot (Capítol 1 de la primera Temporada)

Ultima aparició: Beware of young girls (Capítol 7 de la primera Temporada)

Interpretat per: Ariana Grande

Actriu que interpreta el personatge 
El personatge de la Sonya Herfmann, alias Chanel #2 es interpretat per la famosa cantant i actriu Ariana Grande-Butera, millor coneguda com a Ariana Grande. Ariana Grande Butera es una cantant i actriu estatunidenca nascuda el 26 de juny de l'any 1993 a Boca Raton, Florida. Va començar la seva carrera com a actriu l'any 2008 amb el paper de Charlotte en el musical “13”, pero va començar a tenir fama a partir de l'any 2010 quan es va estrenar la serie televisiva Victorious en la que interpretava el paper de la Cat Valentine, una estudiant de Hollywood Arts. Més tard el mateix any va publicar el seu primer album, Yours Truly. A partir d'aquell moment la seva carrera musical va començar a créixer. Actualment conta amb un total de 6 àlbums.

Filmografia 
Tot hi enfocar la seva carrera en el àmbit musical, l'Ariana Grande ha tingut diversos papers principals i secundaris tant el peliculas com en programes de televisió. Les seves aparicions han estat les següents: 

Sam y Cat: Estrenada el 8 de juny de 2013, conta amb una temporada i un total de 20 capítols, és protagonitzada per l'Ariana Grande i l'actriu Jennette McCurdy i actualment es pot veure a través de la plataforma de Netflix. Aquest programa va ser creat per el productor de televisió Dan Schneider per al canal televisiu Nickelodeon, la sèrie va ser cancelada 1 any després i la seva última emissió es va fer el 17 de juliol de l'any 2014.

Victorious: Aquest programa de televisió va ser estrenat el 27 de març de l'any 2010 a Los Angeles, Califòrnia. Conta amb 60 episodis repartits en 4 temporades, els quals pots veure a través de Netflix. Els seus protagonistes son L'Ariana Grande, Elizabeth Gillies, la Victoria Justice, el Matt Bennett, Avan Jogia,Leon Thomas lll i la Daniella Monet. Va ser creada novament per Dan Schneider per a Nickelodeon, la seva última emissió es va fer el 2 de febrer de 2013.

Scream Queens: Scream Queens es un programa de televisió de terror, va ser estrenada el 22 de setembre de l'any 2015 als Estats Units. Té un total de 23 episodis i 2 temporades, i els seus protagonistes son L'Emma Roberts, Billie Lourd, Lea Michele i Abigail Breslin, L'Ariana Grande té un paper secundari en la primera temporada. Va ser creada per el guionista Ryan Murphy per Century-Fox. La seva última emissió es va fer el 20 de desembre de l'any 2016.

Swindle: swindle es una película de comedia estrenada l'any 2013 als Estats Units per la cadena televisiva Nickelodeon. la seva direcció la va fer el Jonathan Judge, l'Ariana Grande va participar-hi com una de les protagonistes junt amb la Jennette McCurdy entre altres, actriu amb la que ja havia participat en el programa estrenat el mateix any, Sam i Cat.

iCarly: iCarly es una serie estatunidenca estrenada l'any 2007 a Nickelodeon. L'Ariana Grande va fer una petita aparició en el episodi 10 de la 4 temporada.

Kidding: Kidding es una serie de Comèdia dramàtica del 2018 protagonitzada per l'actor Jim Carrey. L'actriu hi va participar en un episodi en l'any 2020.

Zoolander 2: Aquesta pelicula de comedia va ser estrenada l'any 2016 i el seu director es l'actor Ben Stiller. En aquest cas la participació de la cantant va ser quasi nula ja que tan sols va aparèixer en una escena i no dic cap frase.

Padre de familia: Padre de familia o millor coneguda com a “family guy” es una serie estrenada l'any 1999, la serie té un total de 373 episodis, altre cop la participació de la celebritat va ser molt poca ja que només diu una frase.

Don't look up: Don't look up “no mires arriba” es una pelicula original de Netflix, del any 2021. Dirigida per Adam McKay i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrance, Chris Evans i Ariana Grande.

Excuse me, i love you:

Aparicions

Primera Temporada 
La primera temporada de el programa de televisió Scream Queens va ser estrenada el 22 de setembre de l'any 2015 i té un total de 11 episodis.

Pilot (Capítol 1 primera Temporada)

Beware Of Young Girls ( Capítol 7 primera Temporada)

Referències 

Personatges de sèries de televisió